En Pologne, Żurawin peut désigner :
 Żurawin, village de la voïvodie des Basses-Carpates.
 Żurawin, village de la voïvodie de Mazovie.